peut désigner :

Album 

 , album des Pet Shop Boys, sorti en 1986 ;
 , album des Matt Nathanson, sorti en 1993.

Chanson 

 , chanson de Toni Braxton, sortie en 2005 ;
 , chanson de Robin Gibb, sortie en 2003 ;
 , chanson des Kingleys, sortie en 1997 ;
 , chanson des U2, sortie en 1997 ;
  de INXS, sortie en 1993 ;
 , chanson de The Apples in Stereo, issue de Velocity of Sound
 , chanson de John Cale, issue de Vintage Violence
 , chanson de Lamb, issue de Between Darkness and Wonder
 , chanson de Tom McRae, issue de The Alphabet of Hurricanes
 , chanson de Nine Inch Nails, issue de The Fragile
 , chanson de Paul Hartnoll, issue de The Ideal Condition
 , chanson de Chris Isaak, issue de Speak of the Devil
 , chanson de Pam Tillis, issue de l'album Thunder and Roses
 , chanson de Staind, issue de Chapter V
 , chanson de Ludo.

Homonymie